Cantonul Archiac este un canton din arondismentul Jonzac, departamentul Charente-Maritime, regiunea Poitou-Charentes, Franța.

Comune 

|-
| Allas-Champagne || align="right" | 224 || align="right" | 17500 || align="right" | 17006
|-
| Archiac || align="right" | 815 || align="right" | 17520 || align="right" | 17016
|-
| Arthenac || align="right" | 322 || align="right" | 17520 || align="right" | 17020
|-
| Brie-sous-Archiac || align="right" | 232 || align="right" | 17520 || align="right" | 17066
|-
| Celles || align="right" | 283 || align="right" | 17520 || align="right" | 17076
|-
| Cierzac || align="right" | 222 || align="right" | 17520 || align="right" | 17106
|-
| Germignac || align="right" | 579 || align="right" | 17520 || align="right" | 17175
|-
| Jarnac-Champagne || align="right" | 755 || align="right" | 17520 || align="right" | 17192
|-
| Lonzac || align="right" | 240 || align="right" | 17520 || align="right" | 17209
|-
| Neuillac || align="right" | 270 || align="right" | 17520 || align="right" | 17258
|-
| Neulles || align="right" | 140 || align="right" | 17500 || align="right" | 17259
|-
| Saint-Ciers-Champagne || align="right" | 363 || align="right" | 17520 || align="right" | 17316
|-
| Saint-Eugène || align="right" | 313 || align="right" | 17520 || align="right" | 17326
|-
| Saint-Germain-de-Vibrac || align="right" | 198 || align="right" | 17500 || align="right" | 17341
|-
| Sainte-Lheurine || align="right" | 460 || align="right" | 17520 || align="right" | 17355
|-
| Saint-Maigrin || align="right" | 550 || align="right" | 17520 || align="right" | 17357
|-
| Saint-Martial-sur-Né || align="right" | 349 || align="right" | 17520 || align="right" | 17364
|}
 
 

Cantoane în Charente-Maritime